Interkontinentala cupen 1990, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1990, var den tjugonionde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 9 december 1990. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Milan från Milano, Italien, som vann Europacupen 1989–90. Sydamerika representerades av Olimpia från Asunción, Paraguay, som vann Copa Libertadores 1990.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Milan vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 3–0. Frank Rijkaard blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1990
Europacupen i fotboll 1989/1990

Källor

Noter

1990
Fotbollsåret 1990
1990 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
AC Milan
Club Olimpia
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan